Вајола има више значења:
 Виола
 Вајола (Њујорк)
 Вајола (Делавер)
 Вајола (Арканзас)
 Вајола (Висконсин)
 Вајола (Илиноис)
 Вајола (Канзас)
 Вајола (Тенеси)

Види још 
Виола (вишезначна одредница)